Pułki strzelców konnych (szaserów) noszące numer 4:

polskie:
 4 Pułk Strzelców Konnych – Armii Księstwa Warszawskiego (od 1806)
 4 Pułk Strzelców Konnych – Wojska Polskiego Królestwa Kongresowego (1815–1831)
 4 Pułk Strzelców Konnych – Wojska Polskiego II RP (1919–1921)
 4 Pułk Strzelców Konnych Ziemi Łęczyckiej Wojska Polskiego II RP i Armii Krajowej (1921–1945)

niemiecki:
 4 Pułk Strzelców Konnych – Armii Cesarstwa Niemieckiego (od 1906)

inne:
 4 Pułk Szaserów Włoskich zob. XI Korpus Wielkiej Armii
 4 Pułk Szaserów Wirtemberskich zob. VI Korpus Wielkiej Armii